Hasselt ist der Name folgender Orte:

 Hasselt (Belgien), die Hauptstadt der belgischen Provinz Limburg
 Hasselt (Overijssel), eine Stadt in den Niederlanden, in der Provinz Overijssel
 Hasselt (Bedburg-Hau), ein Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau am Niederrhein
 Hasselt (Hesel), Ortsteil der Gemeinde Hesel in Ostfriesland

Hasselt ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Willem Michiel van Hasselt (1814–1902), niederländischer Mediziner
 André Henri Constant van Hasselt (1806–1874), belgischer Chronist und Dichter
 Anna Maria Wilhelmine van Hasselt-Barth (1813–1881), deutsche Sängerin (Sopran)
 Johan Coenraad van Hasselt (1797–1823), niederländischer Naturforscher in Ostindien (Indonesien)
 Johanna van Hasselt-Barth (1841–1918), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Margot van Hasselt (1879–1935), niederländische Malerin
 Thierry van Hasselt (* 1969), belgischer Comiczeichner und Comicverleger
 Tom van Hasselt (* 1978), deutscher Klavierkabarettist
 Vera van Hasselt († 2014), niederländische Bildhauerin